Luschniki () bezeichnet:

 ein Stadtviertel von Moskau, siehe Luschniki (Moskau)
 ein Stadion in Moskau, siehe Olympiastadion Luschniki
 eine Sporthalle in Moskau, siehe Sportpalast Luschniki